Immler ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Immler (1880–1965), deutscher Schauspieler
 Gerhard Immler (* 1961), deutscher Archivar und Historiker
 Hans Immler (* 1940), Hochschullehrer für Ökonomie
 Karl Immler (* 1948) und Jakob Immler (* 1950), deutsche Unternehmer, siehe Immler-Großfamilienstiftung
 Paulus Immler (1716–1777), deutscher Komponist
 Werner Immler (1882–1965), deutscher Flugzeugtechniker